James Victor peut désigner :
 James Victor (1939-2016), acteur américain ;
 James Victor (1962-), directeur sportif australien ;
James C. Victor (?), acteur américain.